Die Canon EOS D6000 (auch Kodak Professional DCS 560) ist eine digitale Spiegelreflexkamera. Sie wurde in Zusammenarbeit zwischen dem japanischen Hersteller Canon und dem US-amerikanischen Unternehmen Kodak entwickelt und ab März 1998 ausschließlich auf dem japanischen Markt vertrieben. Die Entwicklung basiert auf dem Canon-EOS-System.

Technische Merkmale 
Die Kamera verfügt über einen APS-H-Sensor mit 6,0 Megapixeln in CCD-Technik mit einem Formatfaktor von 1,3. Die Bilder der Kamera werden auf PCMCIA-ATA-Typ-I-, -II- und -III-Karten gespeichert. Die offizielle Speichergrenze lag bei 340 MB, diese kann heute aber leicht mit größeren Karten erweitert werden. Die Kamera besitzt einen FireWire-Anschluss und verfügt über eine monophone Audioaufnahme-Funktion sowie ein 1,8″-Farb-LCD. Die Abmessungen der Kamera betragen 16,1 cm × 9,2 cm × 17,4 cm (B×T×H). Sie wiegt etwa 1,7 kg. Für die Herstellung des Gehäuses wurden Gehäuse der Canon EOS-1N verwendet.

Siehe auch 
 Canon-EOS-Digitalkameras

Einzelnachweise 

Canon Eos D6000
Eos D6000